Нина Ивановна Шорина: Шорина, Нина Ивановна (1933—2020) — советский и российский геоботаник.
 Шорина, Нина Ивановна (род. 1943) — советская и российская киноактриса, режиссёр и сценарист.